Априлци — топоним в Болгарии:
 Априлци — село в Кырджалийской области;
 в Ловечской области
 Априлци — город;
 Априлци — община;
 Априлци — село в Пазарджикской области.